Les élections législatives israéliennes ont eu lieu le , en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.

Résultats

Notes et références 

1969
Israël
1969 en Israël
Octobre 1969